Ха́кишев — чеченская фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Хакишев, Руслан Шалаудинович (1938) — актёр и режиссёр, главный режиссёр Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист Российской Федерации, в 2006—2010 годах — член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации;
 Хакишев, Шалаудин Борзикович (1912—1944) — Участник Великой Отечественной войны, политрук полка.

Женщины 
 Хакишева, Санухат Адсаламовна (1965) — Народная артистка Чеченской Республики;
 Хакишева, Хава Султановна (1917—2005) — Народная артистка Чечено-Ингушской АССР.